Мюльбак-сюр-Брюш (Muhlbach-sur-Bruche) - муніципалітет у Франції , у регіоні Ельзас , департамент Нижній Рейн . 
 Мюльбак-сюр-Мюнстер (Muhlbach-sur-Munster) - муніципалітет у Франції , у регіоні Ельзас , департамент Верхній Рейн .